Le terme de consonne implosive peut désigner, en phonétique, deux notions différentes : 
 une consonne occlusive sans relâchement ; 
 une consonne injective.

On se reportera aux articles indiqués pour plus de détails.

Implosive